Die Football League Fourth Division 1966/67 war die neunte Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Die vier letztplatzierten Klubs AFC Rochdale, York City, Bradford Park Avenue und Lincoln City erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1967/68 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1966/67
Fußballsaison 1966/67